Canadian steht für
 Canadian, Stadt in Texas, USA
 The Canadian transkontinentaler Luxuszug in Kanada
 Canadian, englische Bezeichnung für einen Bewohner Kanadas; in Französisch "Canadien"

Canadian ist geografische Bezeichnung von
 Canadian County ist ein 
 Canadian River, Fluss in Oklahoma, USA

Weiteres
 Canadian Airlines International, ehemalige kanadische Fluggesellschaft
 Canadian Brass,  Blechbläserquintett 
 Canadian Club, Whiskysorte
 Canadian Crow Motor, ehemaliger kanadischer Automobilhersteller
 Canadian Maxwell, ehemalige kanadische Automarke
 Canadian Motor Syndicate, ehemaliger kanadischer Automobilhersteller
 Canadian Motors (Galt), ehemaliger kanadischer Automobilhersteller aus Galt (1911–1913)
 Canadian Motors (Toronto), ehemaliger kanadischer Automobilhersteller aus Toronto (1900–1902)
 Canadian North, kanadisches Luftfahrtunternehmen 
 Canadian Replicar, ehemaliger kanadischer Automobilhersteller
 Canadian Standard Auto & Tractor, ehemaliger kanadischer Automobilhersteller
 Canadian Style, Paddelstil
 The Greatest Canadian, kanadische Fernsehsendung
 Secretly Canadian, US-amerikanisches Independent-Label
 Canadian (Schiff), ein Passagierschiff der Allan Line
 Canadian, Markenname des ehemaligen kanadischen Automobilherstellers Colonial Motors

im NRHP gelistete Objekte:
 Canadian County Jail, in El Reno, Oklahoma, ID-Nr. 85002790
 Canadian Embassy, in Washington, DC, ID-Nr. 73002076
 Canadian Jail and Livery Stable, in Canadian, Oklahoma, ID-Nr. 80003295
 Canadian National Depot, in Warroad, Minnesota, ID-Nr. 82003034
 Canadian National Railways Depot, in Baudette, Minnesota, ID-Nr. 05000809

Siehe auch
 Canadian Township